Det 15:de Sovjetiska mästerskapet i bandy hölls vintern 1962/1963, mästerskapet avgjordes från 25 november 1962 till 2 februari 1963. Vinnare blev Dynamo Moskva.

Mästerskapet avgjordes i ett gruppspel där de 16 lagen delades in i 2 geografiska grupper och mötte varande 1 gång hemma och borta. I slutspelet möttes de 4 bäst placerade lagen i vardera grupp i ett gruppspel för att avgöra vinnaren.

Sovjetiska mästerskapet

Gruppspelet Klass A

Västra gruppen

Östra gruppen

Slutspelet

Placeringsmatcher
 5-6 Lokomotiv Irkutsk - Trud Krasnogorsk 3 -1 , 1 -0
 7-8 HK Vodnik - Shakhtar Kemerovo 4 -2 , 1 -1
 9-10 Trud Krasnojarsk - Trud Kursk 2 -1 , 6 -3
 11-12 Dynamo Leningrad - Trud Novosibirsk 4 -0 , 4 -3

Klass B
Avgjordes i Samara, 21 februari - 3 mars 1963. Vinnaren kvalificerade sig till Klass A.

1962 i Sovjetunionen
1963 i Sovjetunionen
Bandy i Sovjetunionen
Bandysäsongen 1962/1963